Giovanni Marchese – agronomo italiano
 Giovanni Marchese – calciatore italiano
 Giovanni Marchese – ciclista italiano